
Я́гляя́рви () — озеро в Суоярвском районе Карелии.

Общие сведения 

Береговая линия сильно изрезана.

Ягляярви протокой соединяется с озером Кюляярви — истоком реки Поясйоки, впадающей в реку Айттойоки, которая, в свою очередь, впадает в озеро Салонъярви. Общая площадь островов на озере составляет 0,2 км².

В озере водится окунь, щука, плотва, налим, ёрш.

Во время Советско-финской войны (1939—1940) район озера был местом ожесточённого сражения.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016610.

Примечания

Панорама 

Бассейн Айттойоки
Озёра Суоярвского района